David Lindsay peut désigner :

 David Lindsay (?-1407),  comte de Crawford, pairs écossais ;
 David Lindsay (?-1446),  de Crawford, pairs écossais ;
 David Lindsay (1440-1495),  de Crawford et  duc de Montrose, pairs écossais ;
 David Lindsay (v.1526-1574),  de Crawford, pair écossais ;
 David Lindsay (?-1607),  de Crawford, pair écossais ;
 David Lindsay (1531-1613), évêque de Ross ;
 David Lindsay (1551?-1610), Lord Edzell, juge écossais ;
 David Lindsay (?-1639/40), évêque d'Édimbourg ;
 David Lindsay (?-1620),  de Crawford, pair écossais ;
 David Lindsay, nom de plume de l'écrivaine écossaise Mary Diana Dods (1790–1830) ;
 David Lindsay (1856-1922), explorateur et entrepreneur australien ;
 David Lindsay (1876-1945), écrivain écossais ;
 David Lindsay (1871-1940),  de Crawford et  de Balcarres, homme politique et amateur d'art ;
 David Lindsay (1900-1975),  de Crawford et  de Balcarres, homme politique et amateur d'art ;
 David Lindsay (1906-1978), joueur de rugby à XV néo-zélandais.

Voir aussi 
 David Lyndsay, poète écossais du